Ханс Лафатер (; ,  — , ) — швейцарский композитор и музыкальный педагог.

Биография 
В 1903 г. поступил виолончелистом в оркестр Тонхалле, а в 1905 г. — в Цюрихскую консерваторию, где среди его учителей были Фридрих Хегар, Лотар Кемптер, Карл Аттенхофер. В 1909 г. отправился для завершения своего образования как пианиста в Кёльнскую консерваторию.

По возвращении в Цюрих Лафатер руководил различными хоровыми коллективами, занимал пост музикдиректора Цюрихского университета. В 1923—1959 гг. директор Цюрихской музыкальной академии.

Композиторское наследие Лафатера состоит преимущественно из вокальных сочинений, многие из них написаны на тексты на ретороманском языке, пропагандистом которого Лафатер выступал.

Ссылки 
 Биография на сайте Центральной библиотеки Цюриха 

Музыкальные педагоги Швейцарии